γ-butyrolakton, 
 diacetyl, CH3C(O)C(O)CH3
 kwas krotonowy, CH3−CH=CH−COOH
 octan winylu, CH3COO−CH=CH2